Rulle kan syfta på:

 Rulle (hink)
 Rulle (nöt) – en nötköttsprodukt
 Fiskerulle – en behållare för en fiskelina
 Trådrulle –  en spole för tråd